Burg Berneck steht für:

 Burg Berneck (Tirol) (auch Burg Bernegg), Burg bei Kauns, Tirol
 Burg Berneck (Altensteig), Burg in Berneck, Ortsteil von Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Burgruine Berneck mit Buschelkapelle (Deggingen), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Burgruine Altes Schloss, Bad Berneck, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Turmburg Alt-Berneck, Bad Berneck, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Ruine Berneck, bei Tischneck, Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burgruine Hohenberneck im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Burg Bernegg, Burgruine in Arosa, Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Bärnegg, Schlossruine in Elsenau, Steiermark, Österreich